Roots Reggae é o primeiro álbum da banda brasileira de reggae Tribo de Jah. O álbum foi lançado em 1995 pela gravadora Indie Records.

Faixas
Todas as faixas são de Fauzi Beydoun, exceto onde citado.

Babilônia em Chamas - 5:31
Babylon System - 4:26
2000 Anos - 5:06
Regueiros Guerreiros - 2:43
Why Do You Do It? - 4:14
Neguinha - 4:15
Breve Como um Jogo - 5:01
Song of Destruction - 4:29
Babilônia Brasileira - 4:09
Babylon Lost Man - 4:34
Roots Civilization - 3:58
"Chanson D'Automne" /Guerre Tribale en Babylone (Paul Verlaine/Fauzi Beydoun) - 3:58
Magnatas e Regueiros - 3:28
Pueblo de Jah - 4:34

Ficha técnica
Técnica de Gravação: Fernando Henrique e Nonato Silva
Mixagens: Fernando Henrique
Produção Executiva: Fauzi Beydoun
Arranjos: Tribo de Jah
Supervisão de Estúdio: Maestro Nonato Rodrigues
Estúdio: Sonato - São Luis/MA

Integrantes
Fauzi Beydoun - guitarra e vocal
Zé Orlando - voz e backing vocais
João Rodrigues - bateria
Neto - guitarra solo e vocais
Frazão - teclados e vocais
Serginho Barreto - percussão

Álbuns de 1995
Álbuns de reggae